Мирза (Мірза, Мурза; від  امير ‎ амір-заде — принц) — аристократичний титул в тюркських державах, таких як Казанське, Астраханське, Кримське, Сибірське ханства та Ногайська Орда.
 Мирза () — село у повіті Долж в Румунії. Входить до складу комуни Селкуца.
 Мирза Микола Мірчанович ( 9 травня 1957) — тренер професійної команди «ІСД-Спорт-Донецьк», старший тренер Донецької області з велоспорту, заслужений тренер України.

Див. також 
 Мурза (значення)

Румунські прізвища